Списък на игралните и документалните (отбелязани със звездичка) филми, в които актьор се въплъщава в ролята на пианист:

Списъци за култура